Ostpreuße bezeichnet

Einen Bewohner Ostpreußens, siehe Ostpreußen
Eine ursprünglich aus Ostpreußen stammende Pferderasse, siehe Trakehner

Siehe auch